Jo de Pelikaan, mascotte van enkele attractieparken van Walibi
 Jô, voluit João Alves de Assis Silva (1987), Braziliaans voetballer
 Jo (wapen), een wapen in de Oosterse vechtsport
 Jo (televisieserie), een Franse politieserie uit 2013
 Jo (film 1971), een Franse film uit 1971
 Jo (film 2002), een Amerikaanse film uit 2002
 Jo (voornaam), een voornaam, verkorting van Johannes of Johanna
 Jo (stripfiguur), personage uit Jo, Suus en Jokko

Afkortingen 
 jo., in juridische context gebezigde afkorting van het Latijnse juncto m.b.t. een beschouwing in samenhang van meerdere wetsartikelen
 JO, Joodse Omroep

Zie ook 
 Yo
 Io